České příjmení Vejvoda nese více různých osobností:

 Anna Vejvodová (1925–2014) –  česká herečka
 Bohumil Vejvoda (1881–1943) –  český kapelník, skladatel a hudební pedagog, československý legionář a odbojář popravený nacisty, strýc Jaromíra
 Ivo Vejvoda (1911–1991) – jugoslávský politik, účastník Španělské občanské války a partyzán, velvyslanec v ČSSR
 Jan Václav Vejvoda ze Stromberka (1677–1757) – zámožný pražský měšťan, primátor Starého města
 Jaromír Vejvoda (1902–1988) –  český hudební skladatel a kapelník, otec Josefa, synovec Bohumila
 Jaroslav Vejvoda –  více osob
 Jiří Vejvoda (* 1951) –  český rozhlasový novinář, manažer a moderátor
 Josef Vejvoda (rozcestník) –  více osob
 Miroslav Vejvoda (* 1932) –  český jachtař, olympionik a trenér
 Otakar Vejvoda (* 1972) –  český hokejista
 Otakar Vejvoda (starší) (* 1950) –  český hokejový obránce
 Petr Vejvoda (1998–2014) –  český student, který zemřel v důsledku obrany spolužačky
 Zuzana Vejvodová (* 1980) –  česká herečka, vnučka Jaromíra

Související články 
 Vévoda

Externí odkazy 
 

Česká příjmení